Żórawina (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
Żórawina (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente